Особо охраняемые природные территории Азербайджана(ООПТ)— участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решениями органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного использования и для которых установлен режим особой охраны.  Обладает уникальным набором ландшафтных комплексов: от пустынь до высокогорий и экосистем внутренних морей. В условиях нарастающих темпов экономического развития страны и усиления использования природных ресурсов актуальным становится вопрос дальнейшего совершенствования системы территориальной охраны природы. Те же условия определяют необходимость дальнейшего развития особо охраняемых природных территорий Азербайджанской Республики (далее — ООПТ), как действенной системы сохранения биологического разнообразия государства.

ООПТ Азербайджана  
38 специально охраняемых природно-территориальных единиц (заповедников, национальных парков и заказников) и составляющих 8 % территории страны с общей площадью 593,11 тыс. га. Их организация и юридическое состояние регулируются Законами Азербайджанской Республики “Об охране окружающей среды “ (1999), “О животном мире” (1999), “О специально охраняемых  природных территориях и объектах” (2000) и “Об охоте” (2004).

Заповедники 
Государственный природный заповедник — особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения, целью деятельности которого являются сохранение и изучение на его территории естественного хода природных процессов и явлений, объектов растительного и животного мира, отдельных видов и сообществ растений и животных, типичных и уникальных экологических систем и их восстановление.

Национальные парки 
Государственный национальный природный парк — особо охраняемая природная территория со статусом природоохранного и научного учреждения, предназначенная для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия, использования в природоохранных, эколого — просветительных, научных, туристских и рекреационных целях уникальных природных комплексов и объектов государственного природно-заповедного фонда, имеющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность.
 Ордубадский	Национальный Парк имени академика Гасана Алиева
 Ширванский Национальный Парк
 Аггелъский Национальный Парк
 Гирканский Национальный Парк
 Алтыагаджский Национальный Парк
 Абшеронский  Национальный Парк

Государственные природные заповедники 
На территории государственных природных заповедников полностью изымаются из хозяйственного использования особо охраняемые природные комплексы и объекты (земля, водные объекты, недра, растительный и животный мир), имеющие природоохранное, научное, эколого-просветительское значение, как образцы естественной природной среды, типичные или редкие ландшафты, места сохранения генетического фонда растительного и животного мира.

Государственные природные заказники  
Государственными природными заказниками являются территории (акватории), имеющие особое значение для сохранения или восстановления природных комплексов или их компонентов и поддержания экологического баланса.

Специально охраняемые природные объекты 
К объектам природных памятников на территории Азербайджанской Республики относятся характерные ландшафты для конкретной географической зоны или их отдельные свойства, ценные лесные участки, избранные по редкостному видовому составу и являющиеся эталоном местных групп деревьев, места распространения эндемических растений и, подвергшихся опасности исчезновения, многолетние растения, а также геологические объекты, пещеры, палеонтологические остатки, озера и др. Здесь имеются многовековые деревья, лесные участки площадью 15097,5 га, 37 геологических и палеонтологических комплексов и места скопления подземных вод (родники).

См. также 
 Экология Азербайджана

Примечания

Ссылки 

Охраняемые природные территории Азербайджана